Indonesië
 Girimarto (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Girimarto (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java